Uddannelse i Japan dækker over ni års undervisningspligt fordelt på seks år i  og tre år i  med mulighed for yderligere tre år i  og fire år på  eller andre uddannelser.

Oversigt

Eksterne henvisninger